

Patronyme 

 Ian van Schoor (1965) est un joueur de cricket namibien.
 Ineke Van Schoor (1995) est une gymnaste acrobatique belge.
 Joseph Van Schoor (1806-1895) est un homme politique belge.
 Ryk van Schoor (1921) est un joueur de rugby à XV sud-africain.

Odonyme 
 Rue Van Schoor à Bruxelles.